Itajuípe kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itajuípe (ort), Bahia, 
 Itajuípe (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar